Mistrzostwa Polski w Szachach 2012 – turnieje szachowe, rozegrane w 2010 r. w Warszawie (mężczyźni i kobiety), mające na celu wyłonienie 67. mistrza Polski mężczyzn oraz 62. mistrzynię Polski kobiet.

Turniej mężczyzn rozegrano system szwajcarskim z udziałem 28 zawodników (na dystansie 9 rund), natomiast turniej kobiet – systemem pucharowym z udziałem 16 zawodniczek. Tytularnymi sponsorami mistrzostw były firmy Enea (turniej mężczyzn) oraz Budimex (turniej kobiet).

Złote medale zdobyli: Mateusz Bartel (2. raz w karierze) i Monika Soćko (4. raz w karierze).

Wyniki 67. Mistrzostw Polski Mężczyzn 
Warszawa, 9 – 17 stycznia 2010

Wyniki 64. Mistrzostw Polski Kobiet 
Warszawa, 9 – 17 stycznia 2010

Klasyfikacja końcowa

Wyniki w poszczególnych rundach

Zobacz też 
 Mistrzostwa Polski w szachach

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 ch-POL, Warsaw POL 2010 

Indywidualne mistrzostwa Polski w szachach
2010 w polskim sporcie